A eleição presidencial brasileira de 1989 foi a vigésima quarta eleição presidencial e a décima sexta direta. No Rio Grande do Norte,Fernando Collor foi o mais votado em ambos os turno,apesar de um 2º turno bastante apertado,com Lula ganhando em algumas cidades grandes do estado.

Resultado para presidente

Conforme o TSE,foram computados 1.298.088 votos sendo 27.453 votos em branco e 111.817 em nulo no 1º turno e 17.565 votos em branco e 57.191 em nulo no 2º turno,sendo este o resultado do 1º turno no estado:

!Artigos novos
Eleição presidencial no Brasil em 1989